{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (78201) - || 2002 NM49 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78202) - || 2002 NG50 || 13 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78203) - || 2002 NX50 || 15 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78204) - || 2002 NZ50 || 15 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78205) - || 2002 NF51 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78206) - || 2002 NO51 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78207) - || 2002 NU55 || 12 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78208) - || 2002 NS56 || 11 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78209) - || 2002 OA || 16 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (78210) - || 2002 OT || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78211) - || 2002 OY || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78212) - || 2002 OB1 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78213) - || 2002 OK1 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78214) - || 2002 OC2 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78215) - || 2002 OO2 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78216) - || 2002 OX2 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78217) - || 2002 OP4 || 18 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78218) - || 2002 OZ4 || 19 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78219) - || 2002 OB5 || 19 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78220) - || 2002 OO7 || 20 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78221) Leonmow || 2002 OP7 || 18 juli 2002 || Needville || Needville
|-
| (78222) - || 2002 OG8 || 18 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78223) - || 2002 OV8 || 21 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78224) - || 2002 OH10 || 21 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78225) - || 2002 OS10 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78226) - || 2002 ON11 || 16 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78227) - || 2002 OV11 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78228) - || 2002 OC13 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78229) - || 2002 OG14 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78230) - || 2002 OK14 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78231) - || 2002 OK15 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78232) - || 2002 OP15 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78233) - || 2002 OB17 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78234) - || 2002 OT17 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78235) - || 2002 OS18 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78236) - || 2002 OP19 || 21 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78237) - || 2002 OL20 || 28 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78238) - || 2002 OK21 || 23 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78239) - || 2002 OF22 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78240) - || 2002 ON22 || 31 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (78241) - || 2002 OY22 || 29 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78242) - || 2002 OW23 || 28 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78243) - || 2002 PV || 1 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78244) - || 2002 PU1 || 2 augustus 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung
|-
| (78245) - || 2002 PE3 || 3 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78246) - || 2002 PH3 || 3 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78247) - || 2002 PO3 || 3 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78248) - || 2002 PY5 || 4 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78249) Capaccioni || 2002 PK6 || 4 augustus 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78250) - || 2002 PE9 || 5 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78251) - || 2002 PM10 || 5 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78252) Priscio || 2002 PF11 || 5 augustus 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78253) - || 2002 PY12 || 5 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78254) - || 2002 PJ13 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78255) - || 2002 PE14 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78256) - || 2002 PJ14 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78257) - || 2002 PD15 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78258) - || 2002 PO15 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78259) - || 2002 PB16 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78260) - || 2002 PP16 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78261) - || 2002 PC19 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78262) - || 2002 PN21 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78263) - || 2002 PT21 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78264) - || 2002 PZ23 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78265) - || 2002 PA24 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78266) - || 2002 PB26 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78267) - || 2002 PR26 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78268) - || 2002 PC27 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78269) - || 2002 PM27 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78270) - || 2002 PO28 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78271) - || 2002 PX28 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78272) - || 2002 PE29 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78273) - || 2002 PM30 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78274) - || 2002 PR30 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78275) - || 2002 PU30 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78276) - || 2002 PO31 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78277) - || 2002 PB32 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78278) - || 2002 PX35 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78279) - || 2002 PN38 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78280) - || 2002 PG39 || 7 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78281) - || 2002 PL39 || 7 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78282) - || 2002 PF40 || 10 augustus 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (78283) - || 2002 PR42 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78284) - || 2002 PC43 || 11 augustus 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| (78285) - || 2002 PV45 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78286) - || 2002 PK46 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78287) - || 2002 PN49 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78288) - || 2002 PC50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78289) - || 2002 PG50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78290) - || 2002 PM50 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78291) - || 2002 PH51 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78292) - || 2002 PQ52 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78293) - || 2002 PC53 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78294) - || 2002 PP53 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78295) - || 2002 PQ53 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78296) - || 2002 PT53 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78297) - || 2002 PH54 || 11 augustus 2002 || Needville || Needville
|-
| (78298) - || 2002 PL54 || 5 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78299) - || 2002 PF55 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78300) - || 2002 PK55 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten